Pojem babka má více významů:

Původní význam – stará žena, zdrobnělina od slova baba, též synonymum slova babička
přenesené významy:
v biologii
 babka (houba) – houbařské označení pro hřiby rodu Xerocomellus, obvykle pro:
 hřib žlutomasý neboli suchohřib babka
 české pojmenování sýkor rodu Poecile
 babka obecná (leskohlavá) – sýkora babka (Poecile palustris)
 babka lužní (horní) – sýkora lužní (Poecile montanus)
 Babka Iljin, 1927 - latinský název monotypického rodu ryb, česky hlaváč – hlaváč holokrký (Babka gymnotrachelus), invazní druh
 dále se slovo babka používá pro lidové (a slangové) pojmenování pro:
 lopuch větší
 blatouch bahenní
 chrousta obecného i pro chroustka letního
 kořenový trs u chmelové rostliny
 hlavu košíkářské vrby
v technice
 babka (nástroj) – ocelová podložka pro naklepávání kosy
 babka (tkalcovství) – část tkacího stroje
dále
 drobná měna, malá cena, malá hodnota: „za babku“, „za pár babek“
 americký dolar, český ekvivalent anglického slangového slova buck
 babka (hra) – karetní hra
 sladké pečivo z kynutého těsta (např. bábovka)

místní názvy
 lidový název zaniklého památného stromu Babyky u Potštejna
 Babka (Hřebeny) (505 m n. m.) vrchol na brdských Hřebenech mezi Řevnicemi a Mníškem pod Brdy v okrese Praha-západ
 Malá Babka neboli Pišťák, vrch s hradištěm na témž bočním hřebenu Hřebenů jako Babka
 Babka (Český kras) (364 m n. m.), vrchol v Českém krasu, východně od Solopisk v okrese Praha-západ
 Babka, rozhledna u Zruče nad Sázavou v okrese Kutná Hora
 Na Babce, ulice v Pardubicích-Studánce
 Na Babce, osada obce Oldřiš poblíž obce Široký Důl v okrese Svitavy
 Babky (Západní Tatry) (1566 m n. m.), vrchol na Slovensku v Tatrách

příjmení
 Daniel Babka – slovenský hokejista
 David Babka (* 1978) – český kytarista
 František Babka – více osob
 Josef Babka (* 1956) – český politik KSČ a KSČM, zastupitel Moravskoslezského kraje a města Ostravy
 Josef Babka (podnikatel) – český podnikatel, spoluzakladatel firmy Brouk a Babka
 Juraj Babka (1868–1942) – slovenský a československý pedagog a politik
 Karel Babka (1880–1953) – český sochař, medailér, konzervátor a legionář
 Ludmila Babková (1914–2000), uměleckým jménem Lída Baarová – česká herečka
 Lukáš Babka (* 1977) – český slavista, ředitel Slovanské knihovny
 Ondřej Babka (* 1994) – český politik hnutí ANO 2011, poslanec 
 Pavel Babka (* 1969) – český fotbalista a trenér
 Václav Babka (1927–2010) – český herec
 Zdeněk Babka (1925–2008) – český politik ČSSD

Související články 
 Baba

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - příjmení